okop – polowa fortyfikacja ziemna

 Okop – szczyt nad Braciejową na Pogórzu Strzyżowskim
 Okop– wieś w Bułgarii, w obwodzie Jamboł, w gminie Tundża

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Okop – część wsi Wola Szczucińska w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Okop – część wsi Braciejowa w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Dębica 
 Okop – część wsi Handzlówka w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Łańcut
 Okop – część wsi Lubenia w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Lubenia 
 Okop – część wsi Nielbark w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Kurzętnik

Zobacz też 
 Okopy
 OKOP